Марина Лученко (пол. Marina Łuczenko), як співачка виступає під іменем MaRina; * 3 липня 1989 у Вінниці) — польська співачка та акторка українського походження.
 Лученко Євген Дмитрович — український художник школи Федора Кричевського та Карпа Трохименка.

Див. також
 Лучченко